Pteroneta är ett släkte av spindlar. Pteroneta ingår i familjen säckspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Säckspindlar
Pteroneta